Retiro oder El Retiro bezeichnet:

 Retiro (Gattung), eine Gattung der Finsterspinnen (Amaurobiidae)

Retiro, wörtlich „Rückzugsort“, ist die Bezeichnung verschiedener Orte:

in Argentinien:
 Retiro (Buenos Aires), ein Stadtteil von Buenos Aires
 El Retiro (La Plata), eine Gemeinde im Bezirk La Plata, Provinz Buenos Aires

in Chile:
 Retiro (Chile), eine chilenische Gemeinde in der Provinz Linares

in Ecuador:
 El Retiro (El Oro), Parroquia rural im Kanton Machala, Provinz El Oro

in Kolumbien:
 El Retiro (Kolumbien), eine Gemeinde im Departamento Antioquia

in Spanien:
 Retiro-Park, ein Park in Madrid
 Retiro (Madrid), ein Stadtbezirk von Madrid

in den Vereinigten Staaten:
 El Retiro (Lake Wales), (heute: Pinewood Estate), ein historisches Anwesen in Florida

Siehe auch:
 Buen Retiro